

Краковани — село, громада округу П'єштяни, Трнавський край.

Краковани — село, громада округу Колін, Середньочеський край.

Див. також 
 Краковяни